З'їзд народних депутатів Радянського Союзу
 З'їзд народних депутатів Росії
 З'їзд народних депутатів Дагестанської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки